José García (1926–2011), calciatore uruguaiano
 José García (1996), calciatore messicano
 José García (1998), calciatore honduregno